Awraham Elmalich
 Li’ad Elmalich